Engi ist der Name

 einer politischen Gemeinde des Kantons Glarus in der Schweiz, siehe Engi GL.
 eines Weilers der Gemeinde Nunningen im Kanton Solothurn in der Schweiz.
 eines buddhistischen Gelehrten der Sanron-shū, der um 900 zunächst im Yakushi-ji, dann im Tōdai-ji lebte und Studien betrieb.
 eines Nengō für den Zeitraum von 901 bis 923.
 ein Engtal mit Weiler und Hof bei Neuhausen am Rheinfall
von Gadient Engi (1881–1945), Schweizer Chemiker
 Engi (Studio), japanisches Animationsstudio